Aujac (Charente Marítim), municipi francès al departament de Charente-Maritime
 Aujac (Gard), municipi francès al departament de Gard